Salvador Sevilla López dit « Salva Sevilla », né le  à Berja, est un footballeur espagnol. Il évolue au poste de milieu de terrain au RCD Majorque.

Biographie

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques en carrière de Salva Sevilla.

Palmarès 
  Betis Séville
 Champion de Liga Adelante : 2011.
  RCD Majorque
 Champion de Segunda División B : 2018

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur espagnol
Joueur du Polideportivo Ejido
Joueur de l'Atlético de Madrid B
Joueur du Sevilla Atlético
Joueur de l'UD Salamanque
Joueur du Real Betis
Joueur du RCD Espanyol (football)
Joueur du RCD Majorque
Naissance en mars 1984
Naissance dans la province d'Almería